Kaiblinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kaiblinger (* 1969), österreichischer Koch
 Sonja Kaiblinger (* 1985), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin

Kaiblinger ist der Ortsname von:
 Kaiblinger (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Kaibling